Župnija Sv. Ana v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Ane, Sveta Ana (župnijska cerkev)
 Cerkev Obiskanje Device Marije, Rožengrunt

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Ana v Slovenskih goricah
Dekanija Lenart v Slovenskih goricah